Тамезрет (, ):
 Тамезрет — берберская деревня в вилайете Габес (центральный Тунис).
 Тамезрет — один из восточнозенетских диалектов Туниса, распространённый среди жителей деревни Тамезрет.